Cardona (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal
Cardona (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Cardona (Uruguay), een plaats in Uruguay